Příjmení Kostrzewa nosí více významných osobností:

 Andrzej Kostrzewa (* 1958) – polský sportovní šermíř
 Wojciech Kostrzewa (* 1960) – polský manažer a podnikatel
 Zdzisław Kostrzewa (1955–1991) – polský fotbalový brankář